Erik Rosén kan syfta på:

Erik Rosén (skådespelare) (1883–1967)
Erik Rosén (företagare) (1924–2009)
Erik Rosén i Götene, riksdagsledamot (fp) 1949–1952
Eric Rosén (född 1980), journalist